Ситовка — топоним в России:
 Ситовка — село в Липецком районе Липецкой области.
 Ситовка — деревня в Сосновском районе Тамбовской области.
 Ситовка (приток Лесного Воронежа) — река в Тамбовской области.
 Ситовка (приток Шипунихи) — река в Новосибирской области.
 Ситовка (приток Шлюбы) — река в Тверской области.
 Ситовка (приток Камы) — река в Пермском крае.